Eredivisie (mannenhandbal) 2020/21
 Eredivisie (vrouwenhandbal) 2020/21